Der Name Oulens bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
die Gemeinde Oulens-sous-Echallens im Bezirk Gros-de-Vaud, Kanton Waadt
die ehemalige Gemeinde Oulens-sur-Lucens im Bezirk Broye-Vully, Kanton Waadt

Nicht zu verwechseln mit dem homophonen, d.h. gleich ausgesprochenen Oulins im Département Eure-et-Loir, Frankreich